Wassiljewo (russisch ) ist der Name vieler Ortschaften in Russland:
 Wassiljewo (Tatarstan, Selenodolsk), einer Siedlung städtischen Typs in der Republik Tatarstan, Rajon Selenodolsk

 von Dörfern:
 Wassiljewo (Archangelsk), in der Oblast Archangelsk
 Wassiljewo (Baschkortostan), in der Republik Baschkortostan
 Wassiljewo (Jaroslawl), in der Oblast Jaroslawl, Rajon Jaroslawl
 Wassiljewo (Jaroslawl, Uglitsch), in der Oblast Jaroslawl, Rajon Uglitsch
 Wassiljewo (Karelien), in der Republik Karelien
 Wassiljewo (Kirow), in der Oblast Kirow
 Wassiljewo (Kostroma), in der Oblast Kostroma
 Wassiljewo (Leningrad, Priosersk, Krasnoosjornoje), in der Oblast Leningrad, Rajon Priosersk, Ländliche Siedlung Krasnoosjornoje
 Wassiljewo (Leningrad, Priosersk, Melnikowo), einer Siedlung in der Oblast Leningrad, Rajon Priosersk, Ländliche Siedlung Melnikowo
 Wassiljewo (Moskau, Kolomna), in der Oblast Moskau, Rajon Kolomna
 Wassiljewo (Moskau, Naro-Fominsk), in der Oblast Moskau, Rajon Naro-Fominsk
 Wassiljewo (Moskau, Ramenskoje), in der Oblast Moskau, Rajon Ramenskoje
 Wassiljewo (Nischni Nowgorod, Kowernino), in der Oblast Nischni Nowgorod, Rajon Kowernino
 Wassiljewo (Nischni Nowgorod, Semjonow), in der Oblast Nischni Nowgorod, Rajon Semjonow
 Wassiljewo (Nowgorod), in der Oblast Nowgorod
 Wassiljewo (Pskow), in der Oblast Pskow
 Wassiljewo (Rjasan), in der Oblast Rjasan
 Wassiljewo (Smolensk, Kardymowo), in der Oblast Smolensk, Rajon Kardymowo
 Wassiljewo (Smolensk, Monastyrschtschina), in der Oblast Smolensk, Rajon Monastyrschtschina
 Wassiljewo (Smolensk, Potschinok, Knjaschoje), in der Oblast Smolensk, Rajon Potschinok, Ländliche Siedlung Knjaschoje
 Wassiljewo (Smolensk, Potschinok, Murygino), in der Oblast Smolensk, Rajon Potschinok, Ländliche Siedlung Murygino
 Wassiljewo (Tambow), in der Oblast Tambow
 Wassiljewo (Tatarstan, Mamadysch), in der Republik Tatarstan, Rajon Mamadysch
 Wassiljewo (Twer, Bologoje), in der Oblast Twer, Rajon Bologoje
 Wassiljewo (Twer, Kaschin), in der Oblast Twer, Rajon Kaschin
 Wassiljewo (Twer, Torschok), in der Oblast Twer, Rajon Torschok
 Wassiljewo (Twer, Udomlja), in der Oblast Twer, Rajon Udomlja
 Wassiljewo (Twer, Wyschni Wolotschok), in der Oblast Twer, Rajon Wyschni Wolotschok
 Wassiljewo (Udmurtien, Glasow), in der Republik Udmurtien, Rajon Glasow
 Wassiljewo (Udmurtien, Kisner), in der Republik Udmurtien, Rajon Kisner
 Wassiljewo (Wladimir), in der Oblast Wladimir
 Wassiljewo (Wologda, Babuschkinski), in der Oblast Wologda, Rajon Babuschkinski
 Wassiljewo (Wologda, Kirillow), in der Oblast Wologda, Rajon Kirillow
 Wassiljewo (Wologda, Njukseniza, Igmas), einer Siedlung in der Oblast Wologda, Rajon Njukseniza, Ländliche Siedlung Igmas
 Wassiljewo (Wologda, Njukseniza, Kosmarewski), in der Oblast Wologda, Rajon Njukseniza, Ländliche Siedlung Kosmarewski
 Wassiljewo (Wologda, Scheksna), in der Oblast Wologda, Rajon Scheksna
 Wassiljewo (Wologda, Waschkinski), in der Oblast Wologda, Rajon Waschkinski
 Wassiljewo (Wologda, Weliki Ustjug), in der Oblast Wologda, Rajon Weliki Ustjug